Volný má více významů:

 obchodní značka firmy Volný, dříve Telekom Austria Czech Republic
 Volný (příjmení)

Může být též součástí slovních spojení:
 Volný pád
 Volný software
 Volný vektor